Tabia – comune dell'Algeria
 Tabia – comune del Marocco